Rabé de las Calzadas kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Rabé de las Calzadas (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 
 Rabé de las Calzadas (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 

Robotskapade Spanienförgreningar